Bruciante segreto (Brennendes Geheimnis) – racconto di Stefan Zweig del 1911
 Bruciante segreto (Burning Secret) – film del 1988 diretto da Andrew Birkin